ФК Лирија може бити:

Србија:
 ФК Лирија Призрен, фудбалски клуб из Призрена, Косово и Метохија

Северна Македонија:
 , фудбалски клуб из Желина
 , фудбалски клуб из Грнчара, општина Ресем